Православ'я за країною, тобто список статей про Православну церкву у країнах світу
Орієнтальне православ'я за країною, тобто список статей про Орієнтальне православ'я (Коптська, Вірменська та інші церкви) у країнах світу